Seznam polkov z zaporedno številko 119.

Seznam 
 Pehotni
 119. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 119. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 119. strelski polk (ZSSR)
 119. pehotni polk (Wehrmacht)
 119. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 119. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 119. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 119. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 119. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 119. artilerijski polk (Wehrmacht)
 119. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi